Mount Rainier o Mont Rainier, estratovolcà a l'estat de Washington (Estats Units)
 Mount Rainier (Maryland), localitat de Maryland (Estats Units)
 Mount Rainier (informàtica), sistema de fitxers per a la lectura i escriptura dels CD-RW, DVD-RW, DVD-RAM